

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Według TERYT jest ich 13, w tym 10 podstawowych
 Suchowola – miasto 
 Suchowola – część wsi Godziszów w woj. lubelskim, w pow. janowskim, w gminie Godziszów 
 Suchowola – kolonia w woj. lubelskim, w pow. radzyńskim, w gminie Wohyń
 Suchowola – wieś w woj. lubelskim, w pow. radzyńskim, w gminie Wohyń
 Suchowola (SIMC 1024959) – osada leśna w woj. lubelskim, w pow. radzyńskim, w gminie Wohyń 
 Suchowola (SIMC 1024965) – osada leśna w woj. lubelskim, w pow. radzyńskim, w gminie Wohyń
 Suchowola – wieś w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Adamów 
 Suchowola – wieś w woj. łódzkim, w pow. pajęczańskim, w gminie Rząśnia 
 Suchowola – część wsi Zwola w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Miastków Kościelny
 Suchowola – część wsi Łazory w woj. podkarpackim, w pow. niżańskim, w gminie Harasiuki
 Suchowola – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Stopnica 
 Suchowola – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Chmielnik 
 Suchowola – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. staszowskim, w gminie Osiek

Administracja w Polsce 
 Suchowola – gmina miejsko-wiejska w woj. podlaskim, w pow. sokólskim
 Suchowola − dawna gmina w powiecie radzyńskim, województwie lubelskim, obecnie część gminy Wohyń
 Suchowola − dawna gmina w powiecie zamojskim, województwie lubelskim, przekształcona w gminę Adamów
 Suchowola − dawna gmina w powiecie brodzkim, województwie tarnopolskim
 Suchowola – gromada w powiecie staszowskim
 Suchowola – gromada w powiecie dąbrowskim
 Suchowola – gromada w powiecie chmielnickim
 Suchowola – dawna gromada w powiecie radzyńskim
 Suchowola – dawna gromada w powiecie zamojskim

Miejscowości na Ukrainie 
 Suchowola – wieś na Ukrainie w rejonie brodzkim obwodu lwowskiego
 Suchowola – wieś na Ukrainie w rejonie gródeckim obwodu lwowskiego
 Suchowola – wieś na Ukrainie w rejonie włodzimierzeckim  obwodu rówieńskiego
 Suchowola – wieś na Ukrainie w rejonie łuckim obwodu wołyńskiego
 Suchowola – wieś na Ukrainie w rejonie horoszowskim obwodu żytomierskiego
 Suchowola – wieś na Ukrainie w rejonie nowogrodzkim obwodu żytomierskiego

Zobacz też 
 Kolonia Suchowola
 Suchowola-Kolonia

Przypisy